Crombach bezeichnet:

 Crombach (Sankt Vith), ein Ortsteil von Sankt Vith, Ostbelgien
 Hermann Crombach (1598–1680), deutscher Jesuit, Theologieprofessor und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Krombach
 Grombach (Begriffsklärung)